Okręty US Navy o nazwie USS „Mitchell” lub podobnych:

 USS „Mitchell” (DE-43) – niszczyciel biorący udział w II wojnie światowej.
 USS „Oliver Mitchell” (DE-417) – niszczyciel eskortowy biorący udział w II wojnie światowej. 
 USS „General William Mitchell” (AP-114) – transportowiec biorący udział w II wojnie światowej.

Mitchell